Лебедівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії.

Лебедівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Лебедівська сільська рада — Харківська область, Сахновщинський район
 Лебедівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район

 Лебедівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район

Лебедівська сільська рада (Граховський район) — колишня назва Поримозарічного сільського поселення у складі Граховського району Удмуртії